Софія Арвідссон була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Марина Еракович у другому колі, взявши реванш за фінал попереднього року. Еракович другий рік поспіль вийшла у фінал і цього разу здобула титул, перемігши Сабіне Лісіцкі. Перший сет завершився з рахунком 6–1 на користь Еракович, а потім Лісіцкі знялася перед початком другого сету через хворобу.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

U.S. National Indoor Tennis Championships, одиночний розряд
2013